

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERTYT jest ich 9
 Rokitno – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Rokitno
 Rokitno – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Lubartów
 Rokitno – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Ulhówek
 Rokitno – wieś w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Przytoczna
 Rokitno – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Stare Kurowo
 Rokitno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Błonie
 Rokitno – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Szczekociny
 Rokitno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Nowogródek Pomorski

Miejscowości na Białorusi 
 Rokitno – wieś w rejonie łuninieckim obwodu brzeskiego
 Rokitno – wieś w rejonie grodzieńskim obwodu grodzieńskiego

Miejscowości na Ukrainie 
 Rokitno – wieś w rejonie jaworowskim obwodu lwowskiego
 Rokitno – osiedle typu miejskiego, siedziba administracyjna rejonu w obwodzie rówieńskim

Przystanki kolejowe 
 Rokitno – przystanek kolejowy w Rokitnie-Stacji, w województwie lubuskim
 Rokitno – przystanek kolejowy w województwie mazowieckim
 Rokitno – przystanek kolejowy w pobliżu miejscowości Rokitno, w rejonie łuninieckim, w obwodzie brzeskim

Inne 
 Rokitno – jezioro na Pojezierzu Lubuskim, w powiecie międzyrzeckim, w gminie Przytoczna

Zobacz też 
 Kolonia Rokitno (do 2021 Rokitno) – kolonia w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Rokitno
 Rokitno Szlacheckie
 Rokitno-Majątek
 Rokitów

Linki zewnętrzne